Kateřina, női keresztnév, a Katalin megfelelője cseh nyelven
 Csehország
 Kateřina, Dolní Podluží településrésze a Děčíni járásban
 Kateřina, Skalná településrésze a Chebi járásban